Heinrich Göppert ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Göppert (Botaniker) (Johann Heinrich Robert Göppert; 1800–1884), deutscher Botaniker und Paläontologe
 Heinrich Göppert (Rechtswissenschaftler) (1867–1937), deutscher Jurist, Rechtswissenschaftler und politischer Beamter
 Heinrich Robert Göppert (1838–1882), deutscher Jurist